Stevie Johnson (1986) amerikai futball játékos, elkapó
Steve Johnson (1951) kanadai jégkorongozó
Steve Johnson (1966) amerikai egyetemi amerikaifutball-edző
Steve Johnson (1957) amerikai kosárlabdázó
Steve Johnson (1957) angol labdarúgó
Steve Johnson (1966) amerikai jégkorongozó és edző
Steve Johnson (1973) brit (angol) jégkorongozó és edző
Steve Johnson (1989) amerikai profi teniszjátékos